Militar
Mil - um número inteiro
Mil (unidade) - a mínima unidade de comprimento no sistema inglês de medidas
Osvaldo Mil - um ator, autor e diretor de teatro brasileiro

Desambiguações de siglas